Jacobo Fitz-James Stuart (Palermo, Sicilia, Italia, 3 de junio de 1821 - Madrid, España, 10 de julio de 1881) fue un noble español, XV duque de Alba de Tormes, entre sus muy numerosos títulos, doce veces Grande de España y diputado y senador en las Cortes.

Biografía

Jacobo Luis Rafael Francisco Pablo FitzJames Stuart y Ventimiglia Álvarez de Toledo Beaumont y Navarra, tal su nombre completo, fue hijo de Carlos Miguel Fitz-James Stuart y Silva, XIV duque de Alba de Tormes, y de Rosalia Ventimiglia y Moncada, princesa de Grammonte. Contrajo matrimonio en Madrid, el 14 de febrero de 1844, con María Francisca Palafox Portocarrero y KirkPatrick, XVI duquesa de Peñaranda de Duero y hermana mayor de Eugenia de Montijo, emperatriz de Francia, naciendo del enlace tres hijos:

 Carlos María Fitz-James Stuart y Palafox, XVI duque de Alba de Tormes, nacido el 4 de diciembre de 1848 y casado con María del Rosario Falcó y Osorio, XII condesa de Siruela.

 María de la Asunción Fitz-James Stuart y Palafox, I duquesa de Galisteo, nacida el 17 de agosto de 1851 y casada con José Mesía Pando, alcalde de Madrid y IV duque de Tamames.

 María Luisa Fitz-James Stuart y Portocarrero, IX duquesa de Montoro, nacida el 19 de octubre de 1853 y casada con Luis Fernández de Córdoba y Pérez de Barradas, XVI duque de Medinaceli.

Títulos

Con la Jefatura de la Casa de Alba ostentó, entre otros, los siguientes títulos y honores:

 Duque de Alba, (con Grandeza de España)
 Duque de Berwick 
  Earl of Tinmouth
 Baron Bosworth
 Duque de Liria y Jérica, (con Grandeza de España)
'de jure' Duque de Galisteo,  (con Grandeza de España)
 Conde de  Gelves
 Conde-Duque de Olivares, (con Grandeza de España)
 Duque de Huéscar, (con Grandeza de España)
 Duque de Montoro, (con Grandeza de España)
 Marqués de Eliche
 Marqués de Villanueva del Río
 Marqués del Carpio, (con Grandeza de España)
 Marqués de Sarria
 Marqués de la Mota
 Marqués de San Leonardo
 Marqués de Coria
 Marqués de Melín
 Marqués de Tarazona
Conde de Lemos
 Conde de Módica
Marqués de Villalba
 Conde de Andrade
 Conde de Ayala
Conde de Piedrahíta
Marqués de Salvatierra de Tormes
 Conde de Lerín, (con Grandeza de España)
 Conde de Osorno, (con Grandeza de España)
 Conde de Monterrey, (con Grandeza de España)
Conde de Montoro
Conde de Galve
Conde de Colle
 Conde de Fuente de Valdepero
Barón de Pintos
Barón de Mataplana
Barón de Cácamo
Barón de Alcamo
Barón de Catatafima
Grande de España de 1ª clase
Gentilhombre de cámara de los reyes Fernando VII e Isabel II
 Caballero de la Orden del Toisón de Oro
 Caballero de la Orden de Calatrava
 Caballero gran cruz de la Orden de Carlos III
 Caballero gran cruz de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa (Portugal)

A los títulos anteriores se añaden los que le corresponden como consorte por su enlace matrimonial:  duque consorte de Peñaranda de Duero,  marqués consorte de Valderrábano,  marqués consorte de Villanueva del Fresno y Barcarrota,  marqués consorte de la Algaba,  marqués consorte de la Bañeza,  marqués consorte de Mirallo,  marqués consorte de Valdunquillo,  conde consorte de Montijo,  conde consorte de Miranda del Castañar,  conde consorte de Fuentidueña,  conde consorte de Casarrubios del Monte,  conde consorte de San Esteban de Gormaz y  vizconde consorte de Palacios de la Valduerna.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
Sampedro Escolar, José Luis, La Casa de Alba, Madrid, Esfera de los Libros S.L. 1ª ed., 2007,   

Condes de Lemos
Casa de Alba
Duques de España
Duques de Alba
Duques de Huéscar
Señorío de Moguer
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros de la Orden de Calatrava
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Caballeros grandes cruces de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa
Nacidos en Palermo
Duques de Berwick
Fallecidos en Madrid